Cleemann ist der Familienname folgender Personen:

 Else Wex-Cleemann (1890–1978), deutsche Malerin, Schülerin von Lovis Corinth
Friedrich Johann Christoph Cleemann (1771–1825), deutscher evangelischer Geistlicher und Privatgelehrter
Gustav Cleemann (1858–1919), deutsch-baltischer Pastor
 Sebastian Cleemann (* 20. Jahrhundert), deutscher Musiker

Siehe auch:

 Cleman
 Kleemann
 Klemann